Gazzetta Piemontese è il nome di numerosi periodici (riviste o quotidiani), apparsi in epoche diverse della storia d'Italia:

Regno di Sardegna
 Gazzetta Piemontese (1796-1800) – giornale ufficiale del Regno.
 Gazzetta Piemontese (1814-1860) – giornale ufficiale del Regno. Con l'unità d'Italia diede origine alla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia.
Repubblica Piemontese
Gazzetta Piemontese – settimanale pubblicato a Torino dalla stamperia di Onorato De Rossi dal 4 gennaio 1797 (numero 1) al 25 ottobre 1800 (n. 43), data in cui cessa le pubblicazioni. Usciva inizialmente il mercoledì; dal numero 38, 21 settembre 1799, uscì il sabato. Dal n. 27 (mercoledì 5 luglio 1797) editore e stampatore fu Matteo Guaita.

Regno d'Italia (1861-1946)
 Gazzetta Piemontese (1867-1894) – quotidiano fondato da Vittorio Bersezio e Casimiro Favale nel 1867. Pubblicato dal 9 febbraio 1867 (Anno I, n. 1) al 24-25 dicembre 1894 (Anno XXVIII, n. 354); stampato a Torino dalla Tipografia G. Favale e Comp., nel 1894 cambierà nome in La Stampa.
 La gazzetta piemontese: settimanale indipendente dell'Italia libera – pubblicata ad Asti dal Comando della III brigata Asti nel 1944. Il n. 3 dell'anno I è datato 13 novembre 1944.

Note